Ребрихинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Ребрихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Ребриха.

История 
Законом Алтайского края от 3 апреля 2015 года № 23-ЗС, муниципальные образования Куликовский, Ребрихинский и Шумилихинский сельсоветы преобразованы путём их объединения в муниципальное образование Ребрихинский сельсовет с административным центром в селе Ребриха.

Законом Алтайского края от 5 июня 2019 года № 44-ЗС, Ребрихинский и Яснополянский сельсоветы преобразованы путём их объединения в муниципальное образование Ребрихинский сельсовет с административным центром в селе Ребриха.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 8468 человек, в том числе 3943 мужчины и 4525 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 8407 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 6 населённый пунктов:
 село Ребриха;
 село Куликово;
 посёлок Тулай;
 село Шумилиха;
 посёлок Верх-Боровлянка;
 село Ясная Поляна.

Примечания 

Сельские поселения Ребрихинского района Алтайского края